Luis de Borbón-Dos Sicilias y Borbón (en italiano, Luigi di Borbone-Due Sicilie e Borbone; Nápoles, 19 de julio de 1824-París, 5 de marzo de 1897) fue príncipe de las Dos Sicilias.

Biografía

Familia 
El príncipe Luis, conde de Aquila, nació en Nápoles en 1824 durante el reinado de su abuelo paterno. Era hijo del futuro Francisco I de las Dos Sicilias y de su esposa, la infanta española María Isabel de Borbón, y nieto del rey Fernando I de las Dos Sicilias y de la archiduquesa María Carolina de Austria por vía paterna, y del rey Carlos IV de España y de María Luisa de Parma por vía materna.

Matrimonio 
El 28 de abril de 1844 se casó en Río de Janeiro con la princesa Januaria María de Braganza, princesa de Brasil e infanta de Portugal. La pareja se instaló en Nápoles, donde nacieron sus cuatro hijos y donde residieron hasta la invasión de las tropas de Garibaldi en 1861. Finalmente, la familia real napolitana tuvo que escaparse a Francia, donde el conde de Aquila falleció en 1897. Su esposa falleció en Niza en 1901.

Descendencia 
La pareja tuvo cuatro hijos, de los cuales dos alcanzaron la edad adulta.

 Luis (1845-1909), se casó morganáticamente con María Amelia Bellow-Hamel y tuvieron dos hijos.
 María Isabel (1846-1859).
 Felipe (1847-1922), también se casó morganáticamente con Flora Boonen; no tuvieron hijos.
 Mario (1851-1851).

Distinciones honoríficas 
 10 de agosto de 1851:  Caballero Gran Cruz de la Orden del Mérito de San Ludovico ( Ducado de Lucca).

Ancestros 

Nobles de Italia del siglo XIX
Príncipes de las Dos Sicilias
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros grandes cruces de la Orden del Mérito bajo el título de San Luis
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en París